В одиночному розряді тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)
 Кончіта Мартінес (переможниця)
 Наталі Тозья (півфінал)
 Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Ізабель Куето (3-тє коло)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)

 Катя Пікколіні (3-тє коло)
 Вілтруд Пробст (2-ге коло)
 Рейчел Макквіллан (3-тє коло)
 Карін Кентрек (3-тє коло)
 Катрін Танв'є (2-ге коло)
 Емануела Зардо (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (3-тє коло)
 Флоренсія Лабат (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Barcelona Ladies Open